South River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South River Township (Missouri)
 South River Township (North Carolina)